Михаи́л Михайло́вский:
 Михайловский, Михаил Алексеевич (род. 1947) — председатель Госсовета Чувашской Республики.
 Михайловский, Михаил Геннадьевич (род. 1961) — начальник Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан.